Halowe Mistrzostwa Austrii w Lekkoatletyce 2011 – zawody lekkoatletyczne, które rozegrano 19 lutego w Wiedniu.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

2011 w lekkoatletyce
2011 w Austrii
Zawody sportowe w Wiedniu
Mistrzostwa Austrii w lekkoatletyce